Грач:
 Грач () — птица семейства врановых.
 «Грач» — советский военный самолёт, бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 (с 1981 года).
 «Грач» — конкурс на разработку армейского пистолета для замены пистолета Макарова, название может относиться как к ГШ-18 (6П54), так и к ПЯ (6П35).
 «Грач» — мистический детективный телесериал (Россия, 2012).

Персоналии
 Грач, Александр Данилович (1928—1981) — советский археолог, специалист по археологии древних и раннесредневековых кочевников Центральной Азии.
 Грач, Леонид Иванович (род. 1948) — политический деятель Крыма.
 Грач, Нонна Леонидовна (1929—1991) — археолог, историк, заведующая сектором Северного Причерноморья Отдела античного мира Государственного Эрмитажа.
 Грач, Рафаэль Давыдович (1932—1982) — советский конькобежец 1950-х годов.
 Грач, Эдуард Давидович (род. 1930) — советский и российский скрипач, альтист и дирижёр.
 «Грач» — подпольная кличка революционера Баумана.

См. также 
 Грачи (значения)
 Драч (значения)